Бургундо-франкские войны может относиться к:
 Бургундо-франкская война (523—524)
 Бургундо-франкская война (531—534).